Голак, може да се отнася за:

 Голак – село в Софийска област;
 Голак (днес Перихора) – село в дем Просечен, Гърция;
 Голак – планина в Северна Македония;
 Голак – връх в Малешевската планина;
 Голак – връх в Огражден;
 Голак – защитена зона по Натура 2000 в България.